Карбид ванадия — бинарное неорганическое соединение металла ванадия и углерода с формулой VC, чёрные кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 
 Восстановление оксида ванадия(III) углём в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Карбид ванадия образует чёрные кристаллы 
кубической сингонии, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 0,416 нм, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Другие карбиды 
 Известны карбиды другого состава: VC, VC, VC.

Применение 
 Для изготовления нитей ламп накаливания.

Литература 
 
 
 
 

ванадия